Cino puede referirse a:
Cino, comune italiana de la provincia de Sondrio.
Cino, ciudad de la Grecia central mencionada por Homero.
Cino da Pistoia, célebre poeta medieval.
36446 Cinodapistoia, asteroide.
Cino, nombre italiano.
 El nombre común de la planta '''''Viscum albumpuede tener relación con alguna familia oriental del sudoeste asiático